Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1933 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Dorothy Round en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Hilde Sperling et Helen Jacobs.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Helen Wills||align=center|Victoire|| Dorothy Round (2)
|-
|2|| Dorothy Round||align=center|Finale'''|| Helen Wills (1)
|-
|3|| Margaret Scriven||align=center|1/4 de finale|| Hilde Sperling (6)
|-
|4|| Simonne Mathieu||align=center|1/4 de finale|| Helen Jacobs (5)
|-
|5|| Helen Jacobs||align=center|1/2 finale|| Dorothy Round (2)
|-
|6|| Hilde Sperling||align=center|1/2 finale|| Helen Wills (1)
|-
|7|| Jadwiga Jędrzejowska||align=center||| Marie Luise Horn
|-
|8|| Lolette Payot||align=center|1/4 de finale|| Helen Wills (1)
|}

|-
|1|| Madelaine Person||align=center||| Sybil Johnson
|-
|2|| Barbara Drew||align=center||| Mary Hardwick
|-
|3|| Barbara Beazley||align=center||| Gethyn Harry
|-
|4|| Sheila Chuter||align=center||| Helen Jacobs (5)
|-
|5|| Dorothy Crichton||align=center||| Dorothy Andrus
|-
|6|| Daphne White||align=center||| J.L. Seymour
|-
|7|| Kathleen Robertson||align=center||| Hilde Sperling (6)
|-
|8|| Marjorie Johnstone||align=center||| Joan Ridley
|-
|9|| Elizabeth Soames||align=center||| Marjorie Johnstone ()
|-
|10|| Audrey Wright||align=center||| Joan Ridley
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1933
Wimbledon Simple dames
Sport en juin 1933
Sport en juillet 1933